Бейл ( и , ) — английская фамилия.

Известные носители:
 Бейл, Гарет (род. 1989) — валлийский футболист.
 Бейл, Гленн (род. 1995) — нидерландский футболист.
 Бейл, Даррен (Decoder; род. 1974) — британский диджей.
 Бейл, Джон (1495—1563) — английский церковный деятель и драматург.
 Бейл, Кристиан (род. 1974) — британский актёр.
 Бейл, Ринус (1913—1961) — нидерландский футболист и тренер.
 Бейл, Роберт (1410—1473) — средневековый лондонский хронист.

См. также 
 ван дер Бейл
 Бейли
 Бале